Ajuda (Lissabon), een plaats in de Portugese gemeente Lisboa
 Ajuda (Peniche), een plaats in de Portugese gemeente Peniche
 Ajuda, Salvador e Santo Ildefonso, een plaats in de Portugese gemeente Elvas